Околіш () — комуна в Румунії, у повіті Алба.
 Околіш () — село в Румунії, у повіті Алба. Адміністративний центр комуни Околіш.
 Околіш () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Входить до складу комуни Гроші.